«Ка́рвина» — чешский футбольный клуб, расположенный в городе Карвина. Выступает в Футбольной Национальной Лиге. Клубные цвета — зелёный и белый.

История 
Поскольку город Карвина, расположенный в Силезии, являлся мультинациональным, в нём существовало несколько футбольных клубов, основанных различными этническими группами. После Первой мировой войны было основано 4 клуба, принадлежавших польской, чешской, немецкой и еврейской национальным группам.
Самый известный клуб — ПКС Полония Карвина был основан в 1919 году. После Второй мировой войны немецкие и еврейские клубы не восстановились. Польские и чешские клубы существовали до 1950-х годов, пока согласно идее всеобщего коммунистического спортивного объединения Чехословакии, чешские клубы были объединены в ZSJ OKD Mír Karviná. Позже и польский клуб «Полония» вошёл в состав этого клуба.

Прежние названия 
 2003 — ГФК Карвина ()
 2008 — ГФК ОКД Карвина ()
 2016 — ГФК Карвина ()

Выступление в чемпионате и Кубке Чехии

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Официальный сайт Второй лиги 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии 

 
Футбольные клубы Чехии